

Персоналии 
 Сюффрен де Сен-Тропез, Пьер-Андрэ де (1729 — 1788)  — французский адмирал

Корабли 
 Сюффрен (линейный корабль, 1791) (1791—1794) — 74-пушечный линейный корабль; с 20.05.1794 года именовался Redoutable, отличился в Трафальгарском сражении, выстрелом с него убит Нельсон
 Сюффрен (линейный корабль, 1801) (1801—1815) — 74-пушечный линейный корабль
 Сюффрен (1824—1865) — 90-пушечный линейный корабль
 Сюффрен (фрегат) (1866—1897) — бронированный фрегат типа «Ocean»
 Сюффрен (броненосец) (1899—1916)
 Тяжёлые крейсера типа «Сюффрен»
 Сюффрен (крейсер) (1926—1963)
 Фрегаты типа «Сюффрен»
 Suffren (D602) (1967—2008), фрегат УРО
 Сюффрен (Q284) — французская атомная подводная лодка типа «Сюффрен» (2020)

Галерея

Источники

Ссылки 
 Les bâtiments ayant porté le nom de Suffren